Dies ist eine Liste der Städte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kurz VAE.

Die mit Abstand größte Agglomeration in den VAE ist Dubai mit einer Einwohnerzahl von 2.401.067 (Stand 1. Juli 2015). Damit leben rund die Hälfte der Menschen des Landes in dieser Region. Hauptstadt und drittgrößte Stadt des Landes ist Abu Dhabi mit 1.202.756 Einwohnern.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 31. Dezember 1975, 15. Dezember 1980, 17. Dezember 1985 und 17. Dezember 1995, sowie eine Berechnung für den 1. Juli 2015. Aufgeführt ist auch das Emirat, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Census 2005 U.A.E.
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in den VAE

 
Vereinigte Arabische Emirate